Chaetocnema alticola — вид жуков- рода Chaetocnema трибы земляные блошки из подсемейства . Центральная Азия: Индия, Китай (Xinjiang, Тибет). Найдены на самой большой для ориентальной фауны рода высоте в 4572 м (North Kumaon, India).

Описание 
Длина 2,30—2,65 мм, ширина 1,10—1,30 мм. Соотношение максимальной ширины обоих надкрылий к максимальной ширине пронотума 1,04—1,08. Переднеспинка и надкрылья бронзоватые. Ноги в основном желтовато-коричневые. 1-11-й членики жгутика усика желтовато-коричневые. Голова гипогнатная (ротовые органы направлены вниз). От других видов рода (Chaetocnema shanxiensis и Chaetocnema splendens) отличается вытянутой формой тела и строением гениталий самцов. Фронтолатеральная борозда отсутствует. Кормовые растения неизвестны.
Средние и задние голени с выемкой на наружной стороне перед вершиной. Лобные бугорки не развиты. Переднеспинка без базальной бороздки. Вид был впервые описан в 1926 году по материалам из высокогорной Индии. Валидный статус был подтверждён в 2011 году в ходе ревизии палеарктической фауны рода Chaetocnema, которую провели энтомологи Александр Константинов (Systematic Entomology Laboratory, USDA, c/o Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Вашингтон, США), Андрес Баселга (Andrés Baselga; Departamento de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Испания), Василий Гребенников (Ottawa Plant Laboratory, Canadian Food Inspection Agency, Оттава, Канада) с соавторами (Jens Prena, Steven W. Lingafelter).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych
 
Щётконоги
Животные, описанные в 1926 году
Насекомые Азии
Эндемики Азии